Název Heřmánky má více významů:

 Heřmánky – obec v okrese Nový Jičín.
 Heřmánky (Dubá) – část obce Dubá v okrese Česká Lípa
 Heřmánky (vojenský újezd Libavá) – zaniklá vesnice ve vojenském újezdu Libavá v okrese Olomouc